Ignition – album The Offspring
 Ignition – album B1A4
 Ignition – gra komputerowa